TikiWiki CMS/Groupware — открытое программное обеспечение, ранее известное как TikiWiki, представляющее собой систему управления контентом (CMS) / Geospatial Content Management System (GeoCMS) / Groupware веб-приложение, которое можно использовать для создания и управления веб-сайтами и порталами, интранетом и экстранетом.

TikiWiki может использоваться как structured wiki, система отслеживания ошибок, collaboration platform, база знаний, блог или как веб-форум.

TikiWiki является настраиваемым модульным многофункциональным пакетом, каждый компонент которого может быть включен/выключен и настроен администратором TikiWiki. Также TikiWiki позволяет пользователям настраивать внешний вид с помощью тем оформления.

Проект хостится на SourceForge, и стал «Проектом месяца» в июле 2003.

Вики-движки
Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP